

História 
Anabela Drummond — rainha consorte da Escócia
Anabela da Escócia — princesa escocesa

Pessoas 
Anabela (cantora portuguesa)
Anabela Brígida — actriz portuguesa
Anabela Teixeira — actriz portuguesa

Ver também 
 Ana Bela Chaves — violetista portuguesa

Desambiguações de antropônimos